Vier schepen van de Britse Royal Navy werden HMS Agamemnon genoemd, naar de legendarische koning Agamemnon.

De eerste HMS Agamemnon werd gebouwd in 1781, droeg 64 kanonnen en nam deel aan de Zeeslag bij Trafalgar in 1805. Het ging verloren in 1809. Het wrak is in 1993 ontdekt.
De tweede HMS Agamemnon werd gebouwd als stoomschip met zeilen in 1852, droeg 91 kanonnen en werd verkocht in 1870. Dit schip legde in 1857 en 1858 de eerste Atlantische telegraafkabel.
De derde HMS Agamemnon was een oorlogsschip dat dienstdeed van 1879 tot 1903 toen het als schroot van de hand gedaan werd.
De vierde HMS Agamemnon was een oorlogsschip dat dienstdeed van 1906 tot 1927.